Wiebe Draijer (politicus) (1924-2007), Nederlands hoogleraar, politicus en onderwijsbestuurder.
 Wiebe Draijer (bestuurder) (1965), Nederlands bestuurder (SER), zoon van bovenstaande.